O Canal 5 (5*) ou XHGC-TDT é um canal de televisão mexicano, cujo centro de operações se localiza na Cidade do México. Sua Programação é realizada para todos os públicos, sendo a principal rede do México.

História
O criador do canal foi Guillermo González Camarena, que deu as iniciais do seu sobrenome à sigla do canal e trabalhou como diretor e concessionário do canal até sua morte, em 1965. 

Atualmente não só o canal 5 da Cidade do México, mas o canal 50 em alta definição transmite por tv a cabo em todo o país.

Logotipos

Lista de programas

Desenhos
 Os Padrinhos Mágicos
 Chaves em desenho animado
 Jelly Jamm
 Bob Esponja
 Backyardigans
 Ben 10
 Os Pinguins de Madagascar
 As Meninas SuperPoderosas
 Star Wars: The Clone Wars
 Little People

Séries
 Kamen Rider: O Cavaleiro Dragão
 Dr House
 Família da Pesada
 Smallville
 Pretty Little Liars
 ICarly
 Drake & Josh
 Zoey 101
 Victorious

Séries nacionais
 RBD La Família
 Plaza Sésamo

Ver também
 Televisa

Canais da Televisa
Redes de televisão do México
Canais de televisão do México
Canais de televisão fundados em 1952
Canais de televisão de língua espanhola